

W Polsce 
 Lasek – część miasta Luboń
 Lasek – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Lasek – część miasta Tyczyn
 Lasek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin
 Lasek – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Lasek – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Lasek – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Lasek – część wsi Ratoszyn Pierwszy w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Lasek – przysiółek wsi Jałowice w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody
 Lasek – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Lasek – zniesiona kolonia wsi Pławno w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Gidle
 Lasek – przysiółek wsi Ożarów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Lasek – część wsi Łukowica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Lasek – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Lasek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki
 Lasek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Lasek – część wsi Wielgie w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Lasek – część wsi Sadkowice w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Lasek – część wsi Lipniki w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Lasek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Lasek – część wsi Ostrowy Baranowskie w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas
 Lasek – przysiółek wsi Błędowa Zgłobieńska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Lasek – część wsi Kąty w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Lasek – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Lasek – część wsi Włosnowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Lasek – część wsi Pałęgi w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Lasek – przysiółek wsi Lesica w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Lasek – część wsi Kamienna Wola w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Lasek – przysiółek wsi Kozia Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Lasek – przysiółek wsi Rogienice w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Lasek – część wsi Samin w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Lasek – część wsi Smólniki Racięckie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Lasek – gromada w powiecie gostynińskim
 Lasek – gromada w powiecie nowotarskim

 Lasek – wzniesienie w Beskidzie Makowskim
 Lasek – stacja kolejowa w Lasku, w województwie małopolskim, w Polsce

Osoby 
 Dawid Lasek – polski prawnik i urzędnik państwowy
 Maciej Lasek – doktor nauk technicznych, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
 Ewa Lassek – polska aktorka teatralna

Inne 
 Lasek – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Krasna
 Lasek – wieś na Ukrainie w rejonie jaworowskim należącym do obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Białusny Lasek
 Dobry Lasek
 Księży Lasek
 Lasek (gmina)
 Lasek Bielański
 Lasek Buloński
 Lasek Bytkowski
 Lasek Golęciński
 Lasek-Kolonia
 Lasek Krzesławicki
 Lasek Łęgowski
 Lasek Marceliński
 Lasek Mogilski
 Lasek na Kole
 Lasek Vincennes
 Lasek Wolski
 Bucky Lasek
 Krugły Lasek
 Zielony Lasek
 Długi Lasek
 Ławny Lasek
 SST Lasek
 Lasek-Sedranki